Puebla de Don Rodrigo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Puebla de Don Rodrigo (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 
 Puebla de Don Rodrigo (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 

Robotskapade Spanienförgreningar